

Піксур — річка в Кіровській області, ліва притока Кобри
 Піксур — село, Даровський район, Кіровська область